Rue Pierre-Dupont à Lyon ;
 Rue Pierre-Dupont à Paris.